Тома Петров Пожарлиев е български хирург.

Биография 
Тома Пожарлиев е роден през 1942 година в Гърция. Внук е на революционера Тома Пожарлиев. Има огромен опит в диагностиката и оперативното лечение на злокачествени заболявания на стомаха и дебелото черво. Пожарлиев извършва над 10 000 ендоскопски операции при жлъчнокаменна болест, хиатални, диафрагмални и хернии на предната коремна стена, заболявания на матката и яйчниците и спешни състояния, както и първата лапароскопска холецистектомия в страната през 1993 година.

Пожарлиев членува в пленума на Българското хирургично дружество, Европейското дружество на хирурзите, Българската асоциация на хирурзи и гастроентеролози. Председател е на Секцията по миниинвазивна хирургия на Българското хирургично дружество и е почетен член на лапароскопските дружества на Сърбия и Македония. Има над 180 публикации в сферата на спешната, коремната и лапароскопската хирургия.

Огласен е като сътрудник на „Държавна сигурност“ в периода 1978 – 1986 година.

Родословие

Бележки 

Български хирурзи
По произход от Енидже Вардар
Сътрудници на Държавна сигурност
Български лекари от Македония